Protathlima A’ Kategorias (2014/2015) – 77. edycja najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej na Cyprze. W tym sezonie ligę zredukowano do 12 zespołów, a rozgrywki składały się z dwóch części. Najpierw drużyny rozgrywały ze sobą po dwa mecze tradycyjnym systemem kołowym, a następnie zostały podzielone na dwie 6-zespołowe grupy, w których rozgrywają mecze w systemie kołowym o następujące pozycje:
 w grupie mistrzowskiej o miejsca 1. – 6. (za zdobycie mistrzostwa kraju zespół zyskuje prawo gry w kwalifikacjach Ligi Mistrzów UEFA (2015/2016)
 w grupie spadkowej o miejsca 7. – 12. (ostatnia drużyna w tej grupie spadła z ligi)

Tytułu, z powodzeniem, broniła drużyna . Została ona mistrzem po raz 24. w historii, a trzeci z rzędu.

Drużyny 

Po poprzednim sezonie spadły drużyny:  (11.),  (12.),  (13.) oraz  (14.).

Pierwsza runda

Tabela

Rezultaty

Druga runda

Grupa Mistrzowska

Tabela

Wyniki

Grupa spadkowa

Tabela

Wyniki

Najlepsi strzelcy 
Źródło:

Przypisy 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich na Cyprze
2014 w piłce nożnej
2015 w piłce nożnej
2014 na Cyprze
2015 na Cyprze